Albareto  puede referirse a:
 Albareto, municipio de la provincia de Parma, en Emilia-Romaña, Italia
 Albareto (meteorito), meteorito cayó cerca de Módena, Emilia-Romaña, Italia 
 Albareto (Módena), fracción de Módena, Emilia-Romaña, Italia